O apelido de família Sousa Dantas pode referir-se a:

João dos Reis de Sousa Dantas (1828-1897) - político brasileiro.
Arnaldo de Sousa Dantas da Gama (1828-1869) - jornalista e escritor português.
Manuel Pinto de Sousa Dantas  (1831-1894) - político brasileiro, chefe do 32º Gabinete (primeiro-ministro), governou também as províncias da Bahia e Alagoas.
Rodolfo Epifânio de Sousa Dantas (1854-1901) - advogado, jornalista e político brasileiro.
Luís Martins de Sousa Dantas (1876-1954) - diplomata brasileiro.
Bernardo Sousa Dantas (1912-...) - piloto automobilístico brasileiro.
Raimundo Sousa Dantas (1923-2002) - escritor e diplomata brasileiro.

Desambiguação
Famílias do Brasil